Грома́дский — русская фамилия; имеет женскую форму Громадская.

Известные носители 
 Громадский, Александр Якубович (в монашестве Алексий; 1882—1943) — глава Украинской автономной православной церкви в юрисдикции Московского патриархата.
 Громадский, Андрей Степанович (1920—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Громадский, Виталий Александрович (род. 1928) — советский и российский певец.
 Громадский, Константин Юрьевич (род. 1972) — советский и украинский легкоатлет.
 Громадский, Николай Александрович (1920—1970) — советский художник.
 Громадский, Роман Борисович (1940—2021) — советский и российский актёр, театральный педагог, Народный артист РСФСР.

См. также 
 Громадский сельсовет — сельское поселение в Уярском районе Красноярского края.
 Громадское